Az alkimista-kódex Albert Zoltán 2008-ban megjelent kalandregénye. A regényt bevallottan A da Vinci-kód ihlette, de a magyar történelem rejtélyeire fókuszálva.

A címben az alkímia szent, királyi tudománya és Mátyás királyunk híres könyvtára, amely a Corvinák és kódexek nagybecsű tárháza volt, találkoznak. Létezett-e az alkímiának kódexe? Ha igen, vajon mit tartalmazott? A magyar Szent Korona milyen szerepet töltött be Mátyás uralkodásában, és az utódai mit kezdtek a szent hagyománnyal?

Források
Interjú a szerzővel 
 A szerző honlapja
 A kiadó

A 2000-es évek magyar regényei
2008 regényei